O Prêmio Sidney Fernbach () foi estabelecido pela IEEE Computer Society, em memória de Sidney Fernbach, um dos pioneiros no desenvolvimento e aplicação de computadores de alta performance para a solução de grandes problemas computacionais, como Chefe de Divisão para a Divisão Computacional do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore do final da década de 1950 até a década de 1970. Um certificado e US 2.000 são concedidos por contribuições de destaque na aplicação de computadores de alta performance usando abordagens inovativas. O prazo para nomeações é 1 de julho de cada ano.

Recipientes

1993 David Harold Bailey. "For contributions to numerical computational science including innovative algorithms for FFT's, matrix multiply and multiple precision arithmetic on vector computer architecture."
1994 Charles Peskin. "For innovative application of mathematical modeling methods to important practical research questions in blood flow and the heart that has for more than 15 years pushed forward the leading edge of computational capability and helped to develop supercomputing technology as a valuable tool for improving the quality of human life."
1995 Paul R. Woodward. "For your work in developing new algorithmic techniques in fluid dynamics, & your relentless & innovative pursuit of the hardware & software capabilities to carry out & visualize in real time the largest turbulence simulations."
1996 Gary A. Glatzmaier. "For innovative computational numerical methods to perform the first realistic computer simulations of the Earth's geodynamo and its resultant time-dependent magnetic field."
1997 Charbel Farhat. "For outstanding contributions to the development of parallel numerical algorithms and parallel software packages that have helped the mechanical engineering world to embrace parallel processing technology."
1998 Phillip Colella. "For fundamental contributions to the development of software methodologies used to solve numerical partial differential equations, and their application to substantially expand our understanding of shock physics and other fluid dynamics problem."
1999 Michael L. Norman. "For his leading edge research in applying parallel computing to challenge grand problems in astrophysics and cosmology."
2000 Stephen W. Attaway. "For pioneering advances in methods for modeling transient dynamics phenomena, enabling simulations of unprecedented scale and fidelity."
2002 Robert J. Harrison. "For developing a computational chemistry software package for applications development, by integrating fundamental algorithm research, novel ideas in computer science, and scalability, while delivering unprecedented modeling capabilities for chemistry applications."
2003 Jack Dongarra. "For outstanding and sustained contributions to the area of mathematical software, most particularly in the areas of communication and numerical libraries and performance benchmarks for high performance computing."
2004 Marsha Berger. "For her many contributions, and enormous, influence to computational fluid dynamics including adaptive mesh refinement methods, Cartesian grid methods, and practical mathematical algorithms for solving significantly heretofore intractable problems."
2005 John B. Bell. "For outstanding contributions to the development of numerical algorithms, mathematical, and computational tools and on the application of those methods to conduct leading-edge scientific investigations in combustion, fluid dynamics, and condensed matter."
2006 Edward Seidel. "For outstanding contributions to the development of software for HPC and Grid computing to enable the collaborative numerical investigation of complex problems in physics; in particular, modeling black hole collisions."
2007 David E Keyes. "For outstanding contributions to the development of scalable numerical algorithms for the solution of nonlinear partial differential equations and exceptional leadership in high-performance computation."
2008 William Douglas Gropp. "For outstanding contributions to the development of domain decomposition algorithms, scalable tools for the parallel numerical solution of PDEs, and the dominant HPC communications interface."
2009 Roberto Car e Michele Parrinello. "For leadership in creating the modern theoretical and practical foundations for modeling the chemistry and physics of materials.  The software resulting from this work is one of the enabling tools for materials science modeling."
2010 James Demmel. "For computational science leadership in creating adaptive, innovative, high performance linear algebra software."
2011 Cleve Moler. "For fundamental contributions to linear algebra, mathematical software, and enabling tools for computational science."
2012 Laxmikant V. Kale and Klaus Schulten. "For outstanding contributions to the development of widely used parallel software for large biomolecular systems simulation."

Processo de nomeação
IEEE Computer Society Nomination Process

Ligações externas
IEEE Computer Society Awards - Fernbach Awards
Sidney Fernbach Biography, IEEE Computer Society 

Prêmios de ciência da computação
Computação científica